Versuch steht für:
 Ausprobieren einer von mehreren Möglichkeiten, siehe Versuch und Irrtum
 Experiment, in der wissenschaftlichen Betätigung (präziser: Durchführung eines Experiments)
 Versuch (StGB), eine unvollendete Straftat in der deutschen Rechtswissenschaft
 Versuch (italienisches Strafrecht), ein Deliktsstadium im Strafrecht Italiens
 Versuch (Rugby), in der Sportart Rugby eine Art, Punkte zu erzielen
 Deutsches Synonym für Essay (veraltet)

Siehe auch:
 Versuchung